

Primeira Liga

Narrativa

Classificação 

Futebol de 1984 em Portugal
Futebol de 1985 em Portugal
Campeonato Português de Futebol